P58 ou P-58 peut faire référence à :
 HMS Untamed (P58), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives, d’après la Classification internationale des maladies ;
 P-58, un avion de chasse américain ;
 SAVA P-58, un véhicule utilitaire du constructeur espagnol SAVA.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres